Almond (englisch für „Mandel“) ist der Familienname folgender Personen:

 Cliff Almond (* ≈1969), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Cody Almond (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Darren Almond (* 1971), britischer Künstler
 David Almond (* 1951), britischer Schriftsteller
 Edward Almond (1892–1979), US-amerikanischer Generalleutnant
 Gabriel Almond (1911–2002), US-amerikanischer Politologe
 Harry Almond (1928–2004), britischer Ruderer
 James Lindsay Almond (1898–1986), US-amerikanischer Politiker
 Jim Almond (1874–1923), englischer Fußballspieler
 John Almond (Märtyrer) (1577–1612), englischer Priester und Märtyrer
 John Almond (Zisterzienser) († 1585), englischer Zisterzienser
 Johnny Almond (1946–2009), englischer Rock-Saxofonist und Multiinstrumentalist
 Lincoln Almond (1936–2023), US-amerikanischer Politiker
 Lucky Joe Almond, US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Marc Almond (* 1957), britischer Musiker
 Morris Almond (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Oliver Almond (16. Jahrhundert), englischer Priester
 Paul Almond (1931–2015), kanadischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Philipp van Almonde (1644–1711), niederländischer Vizeadmiral
 Steve Almond (* 1966), US-amerikanischer Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Almond (Alabama), im Randolph County
 Almond (Arkansas), im Cleburne County
 Almond (Kalifornien), im Orange County
 Almond (Town, New York), im Allegany County
 Almond (Village, New York), im Allegany County
 Almond (North Carolina), im Swain County
 Almond (Virginia), im Rockingham County – nicht mehr existent
 Almond (Wisconsin), im Portage County
 Almond (Town), Town(ship) im Portage County, Wisconsin
 Almond Valley, im Carroll County, Maryland

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Almond Marsh Forest Preserve, Park im Lake County, Illinois
 Almond Marsh Nature Preserve, Park im Lake County, Illinois
 Almond Park (Illinois), Park im Cook County
 Almond Park (Alameda County, Kalifornien)
 Almond Park (Sacramento County, Kalifornien)

Sonstiges:
 Almond (Taubenrasse), eine Taubenrasse
 Almond (Firth of Forth), Fluss in Schottland
 Almond (Tay), Zufluss des Tay in Schottland
 Almond Hole, See im Jasper County, Texas
 Almond Ditch (Indiana), Kanal im Hamilton County
 Almond Ditch (Utah), Kanal im Millard County
 Almond Pit, Mine im Allegany County, New York

Siehe auch:
 Allmond
 Almond Creek
 Almont
 Saint Almond
 The Almond
 Allemond